atomski broj ili redni broj elementa
brojevi (vrsta riječi)
redni brojevi (jezikoslovlje)